Cypress Avenue (Pelham Line), een station van de metro van New York aan Lijn 6.
Cypress Avenue East Historic District, een nationaal historische wijk in Ridgewood, New York.
Cypress Avenue West Historic District, een nationaal historische wijk in Ridgewood, New York.